Freguesias de Portugal
 Bemposta (Abrantes)
 Bemposta (Mogadouro)
 Bemposta (Penamacor) — extinta
 Pinheiro da Bemposta — extinta

 Outros
 Palácio da Bemposta — palácio em Lisboa, Portugal
 Bemposta (Três Rios) — distrito no estado do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de topônimos